Санта Росита има више значења:

 Санта Росита (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росита (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росита (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Росита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Росита (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Росита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Росита (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику